Лариджани — фамилия.
 Лариджани, Али Ардашир (род. 1958) — иранский политический деятель, председатель меджлиса Ирана, член Высшего совета национальной безопасности Ирана;
 Лариджани, Садик (р.1960) — иранский государственныий деятель, глава судебной системы Ирана, член Высшего совета национальной безопасности Ирана, брат А.Лариджани;
 Лариджани, Мохаммед Джавад Ардашир — иранский политик и математик.